De Zeeuwse naam van Bruinisse
 Bestuur Regio Utrecht
 De IOC landcode van Brunei
 IATA-luchthavencode van Brussels Airport
 Bru (Noorwegen), een dorp in de provincie Rogaland
 Bru (volk), een zuidoostsaziatisch volk dat woont in delen van Vietnam, Laos, Cambodja en Thailand
 Bru (taal), taal van het volk Bru
 Bru (mineraalwater), onderdeel van de groep Spadel
 Brû, een gemeente in het Franse departement Vosges